Jean-François de La Pérouse a donné son nom à plusieurs rues :
 Rue La Pérouse à Nantes
 Rue Lapérouse à Pantin
 Rue La Pérouse dans le  arrondissement de Paris
 Rue La Pérouse à Rochefort (Charente-Maritime)

LaPérouse